ROC — аббревиатура. Может означать:
 Китайская Республика () — частично признанное государство в Восточной Азии.
  () — одна из самых известных внезачётных гонок Формулы-1 (проводилась в 1965—1983 годах).
 Гонка чемпионов () — ежегодная международная гонка с участием звёзд автоспорта (проводится с 1988 года).
 Олимпийский комитет России () — национальный олимпийский комитет России, а также обозначение олимпийской команды России на летних Олимпийских играх 2020 и зимних Олимпийских играх 2022.